Юрий Климе́нко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Юрий Васильевич (род. 1975) — украинский и российский футболист, вратарь.
 Клименко, Юрий Викторович (род. 1944) — кинооператор и фотохудожник.
 Клименко, Юрий Николаевич (род. 1959) — российский дипломат.
 Клименко, Юрий Юрьевич (род. 1973) — исполняющий обязанности Председателя Луганской областной военно-гражданской администрации с 15 июля 2015 года.